Kamel Chafni (Bordeaux, 11 de junho de 1982) é um futebolista profissional francês. Centrocampista, milita no Wydad.

Carreira 
Chafni fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Bordéus
Futebolistas da França
Franceses de ascendência marroquina
Futebolistas do Football Club Sochaux-Montbéliard
Futebolistas de La Berrichonne de Châteauroux
Futebolistas do Athletic Club Ajaccien
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do Stade Brestois 29
Futebolistas do Al-Dhafra Sport & Culture Club
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013